Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Karlović che ha battuto in finale Robby Ginepri 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Mardy Fish (semifinali)
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Jeff Morrison (secondo turno)

 Justin Bower (quarti di finale)
 Gabriel Trifu (semifinali)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Robby Ginepri (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2001